Dédalo
Projeto Daedalus
Daedalus (cratera)

Desambiguação